Schlimme ist der Familienname folgender Personen:

 Werner Schlimme (1924–2010), deutscher Kommunalpolitiker (CDU), Oberbürgermeister von Wolfsburg